Die Nationaldivision 1985/86 war die 72. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Avenir Beggen gewann den vierten Meistertitel mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Jeunesse Esch.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1986
Fußballsaison 1985/86